Ма́шезеро:

 Машезеро — деревня в Беломорском районе Карелии.
 Машезеро — озеро в Прионежском районе Карелии.
 Машезеро — деревня в Прионежском районе Карелии.
 Новое Машезеро — посёлок в Беломорском районе Карелии.